Pampa (vlakte), een grasvlakte
 Pampa (tractormerk), een tractormerk
 Pampa (Texas), een plaats in Texas
 Pampa (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie kolibries
 Pampahoen, een vogel
 Pampagors, een vogel

 La Pampa (provincie), een provincie van Argentinië
 La Pampa (district), een district van Peru